Stadtler ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Stadtler (1886–1945), deutscher Publizist
 Hartmut Stadtler, deutscher Logistikwissenschaftler
 Paul Stadtler ist ein Pseudonym von Paul Schall

Siehe auch:
 Stadler
 Städtler
 Staedtler
 Stattler